Pataki János (18. század eleje) katolikus pap, 1705-től a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke
 Pataki János (1809–1870) ügyvéd
 Pataki János (1933–2022) festőművész
 Pataki János (1950–2014) cukrász, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének elnöke
 Pataki János (1953–) Ericsson-díjas matematikatanár, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője